Wacha ist der Familienname folgender Personen:

 Dinshaw Edulji Wacha (1844–1936), indischer Politiker
 Georg Wacha (1928–2009), österreichischer Philologe, Historiker und Jurist
 Jennifer Danielle Wacha (* 1976), als Jennifer Sky bekannte US-amerikanische Schauspielerin
 Michael Wacha (* 1991), US-amerikanischer Baseballpitcher
 Peter Wacha (* 1962), deutscher DJ, Plattenlabel-Inhaber und Clubbetreiber
 Przemysław Wacha (* 1981), polnischer Badmintonspieler
 Rolf Wacha (* 1981), deutscher Rugby-Spieler
 Yoweri Hunter Wacha-Olwol († 2017), ugandischer Politiker und Mitglied der Präsidialkommission von Uganda (1980)

Weitere Bedeutungen:
 Wacha (Niger), eine Landgemeinde im Niger

Siehe auch:
 Vácha